Радость моя:
 Радость моя (фильм) — советский художественный фильм 1961 года.
 Радость моя — детский семейный образовательный телеканал.
 Радость моя (журнал).
 Радость моя (группа) — российская группа, исполняющая витч-хаус.
 Радость моя (альбом) — мини-альбом группы Мельница.